«Plaine Céleste» puede referirse a:
 Plaine Céleste, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Cornillon.
 Plaine Céleste, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Cornillon.